Courtois är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alphonse Courtois
 Antoine Courtois (1770-1855), fransk instrumentmakare 
 Bernard Courtois (1777–1838), fransk kemist 
 Guillaume Courtois (1626–1679), fransk konstnär
 Gustave Courtois (1852–1923), frank konstnär
 Jacques Courtois (1621–1676), fransk konstnär
 Juliette Bussière Laforest-Courtois (1789–1853), haitisk pedagog och journalist
 Marie Courtois (1655–1703), fransk miniatyrmålare
 Stéphane Courtois (f. 1947), fransk historiker
 Thibaut Courtois (f. 1992), belgisk fotbollsspelare 

Franska efternamn